Nemzeti Párt (Dél-afrikai Köztársaság)
Nemzeti Párt (Egyiptom)
Nemzeti Párt (Magyarország)
Nemzeti Párt (Málta)